Dâmburile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dâmburile (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Dâmburile (Olt), Dorf im Kreis Olt